Long Live (canção)
 Long Live (álbum de The Chariot)
 Long Live (álbum de Atreyu)